Thomas Neville peut désigner :
 Thomas Neville (1429-1460), commandant de forces yorkistes lors de la guerre des Deux-Roses ;
 Thomas Neville (1429-1471), dit « le Bâtard de Fauconberg », commandant de forces lancastriennes lors de la guerre des Deux-Roses ;
 Thomas Neville (1484-1542), juriste et homme politique anglais.